Anna Vikman (née le  à Överkalix) est une joueuse suédoise de hockey sur glace qui a évolué en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux jeux olympiques de 2006 à Turin et médaille de bronze aux jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002 || MODO Hockey ||Division 1 féminine || || || || || || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2002-2003 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
| 2003-2004 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2004-2005 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 2005-2006 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 0 || 2 || 2 || 18
|-
| 2006-2007 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 3 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 2007-2008 || MODO Hockey || SDHL || 14 || 12 || 7 || 19 || 18 || 2 || 3 || 0 || 3 || 4
|-
| 2008-2009 || MODO Hockey || SDHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 14 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 	

|-
| 1999 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || 0 ||align="left"| Quatrième
|-
| 2000 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2 ||align="left"| Quatrième
|-
| 2002 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||5 || 1 || 0 || 1 || 0 || -4 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2004 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 8 || -2 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2005 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 || 0 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2006 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||4 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1 ||align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneur personnel 
 Médaille de bronze olympique de hockey sur glace féminin en 2002 à Salt Lake City (États-Unis).
 Médaille d'argent olympique de hockey sur glace féminin en 2006 à Turin (Italie).

Notes et références 

Naissance en janvier 1981
Joueuse suédoise de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Médaillée d'argent olympique suédoise
Médaillée de bronze olympique suédoise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance dans le comté de Norrbotten
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002